Fylgia kan ha flera olika betydelser. 

Fylgia eller fylgja – följeväsen i nordisk mytologi, se Fylgjor.
Fylgia (namn) – ett kvinnonamn.
Fylgia (1905) – pansarkryssare som tillhörde den svenska Kungliga flottan.
Fylgia (lastfartyg) – lastfartyg som förliste 1955.
Fylgia (försäkringsbolag) – försäkringsbolag bildat 1881, sedermera en del av Trygg-Hansa.
Fylgia (djur) – ett släkte i insektsordningen trollsländor.
Fylgia - cykelmärke från Nymans Verkstäder, Uppsala.

Personer
Fylgia Zadig (1921–1994), en svensk skådespelare

Referenser